tér, építészeti fogalom
 tér, a fizika egyik alapfogalma
 tér, a priori fogalom a filozófiában
 A matematikában egy halmaz és egy fölötte értelmezett struktúra összessége, a tereket a struktúra tulajdonságai alapján osztályozzák – a „tér” általános fogalma nincs definiálva, hanem számos különféle tér van. Ezek közül néhány:
 Banach-tér
 Euklideszi tér
 Függvénytér
 Hausdorff-tér
 Hilbert-tér
 Lindelöf-tér
 Metrikus tér
 Szoboljev-tér
 Topologikus tér
 Uniform tér
 Vektortér
 személyes tér 
 tér, közterületként (pl: Kossuth Lajos tér)

Fizikai alapfogalmak